
Molekulska formula -{C7H6O3}- se može odnositi na:

 2-Hidroksibenzojeva kiselina (Salicilna kiselina)
 3-Hidroksibenzojevakiselina
 4-Hidroksibenzojevakiselina
 Peroksibenzojeva kiselina
 Protokatehuinski aldehid
 Sesamol